

Населені пункти та їхні частини

 Бялка — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бялка — село в гміні Дембова-Клода Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Бялка — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Бялка — село в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Бялка — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Бялка — село в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Бялка — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Бялка — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Бялка — село в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Бялка — частина міста Шклярська Поремба в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Бялка — частина міста Біла Підляська в Люблінському воєводстві
 Бялка — частина села Ненадова в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Бялка — частина села Ґелчин у гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Бялка — частина села Сасіно в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Бялка — осада в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бялка — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Бялка — лісова осада в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки